Niemcy:
 Feldheim – dzielnica Treuenbrietzen
 Feldheim – dzielnica gminy Niederschönenfeld w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries

Zobacz też:
 Veltheim